Суперкубок Англии по футболу 1963 года () стал 41-м розыгрышем Суперкубка Англии, футбольного матча, в котором ежегодно встречались победитель Первого дивизиона и обладатель Кубка Англии. Матч прошёл 17 августа 1963 года на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. В нём встретились «Эвертон», чемпион Англии сезона 1962/63, и «Манчестер Юнайтед», обладатель Кубка Англии сезона 1962/63. Победу в матче со счётом 4:0 одержал «Эвертон».

Отчёт о матче

См. также 
 Футбольная лига Англии 1962/1963
 Кубок Англии по футболу 1962/1963

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте MUFCInfo.com
 Отчёт о матче на сайте 11v11.com

1963
Суперкубок Англии
Суперкубок Англии 1963
Суперкубок Англии 1963
События 17 августа
Спортивные соревнования в Ливерпуле
Август 1963 года
Спорт в Великобритании в 1963 году